Мухамеджа́н Нога́евич Ерлепе́сов (30 декабря 1911, Казалинский уезд, Сырдарьинская область Туркестанское генерал-губернаторство — 10 сентября 1987 , Алма-Ата) — доктор сельскохозяйственных наук (1966), профессор (1969), заслуженный деятель науки Казахской ССР (1960).

Биография 
Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1935). Научный сотрудник, заведующий отделом, директор Казахской региональный опытной станции (1935—1941). На основе проведенных работ по селекции ячменя за 1935-1938 годы им были выделены четыре сорта озимого ячменя. Эти сорта в условиях юго-востока Казахстана показали высокую урожайность зерна и устойчивость к болезням.

Во время войны был назначен заместителем заведующего отделом сельского хозяйства ЦК КП Казахстана (1942—1952). Председатель комитета продовольственно-вещевого снабжения Красной армии А. И. Микоян высоко отметил его личные заслуги в обеспечении фронта продовольствием.

В 1947, по личному указанию Микояна, в возрасте 36 лет был назначен 1-м секретарем Южно-Казахстанского областного комитета партии. В 1948 был избран в состав ЦК КП Казахстана и избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР и СССР.

С 1952 совмещал должность директора Алма-Атинской селекционно-опытной станции. В 1959 был назначен заведующий отделом, директором Казахского научно-исследовательского института земледелия им. В. Р. Вильямса. С 1975 работал в том же институте до конца жизни научным советником. Защитил докторскую диссертацию на тему «Культура кукурузы в Казахстане».

Основные его научные труды и исследования были по вопросам выращивания земледелия и растениеводства. Занимался работами в области передового опыта выращивания, селекции и семенного дела, совершенствования агротехники кукурузы, хлопчатника, сахарной свеклы. Являлся одним из создателей целинного земледелия.

Им опубликовано более 120 научных трудов, в том числе 25 монографии и подготовлено 10 кандидатов сельскохозяйственных наук. Был награждён 12 золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР.

Награды 
Награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, а также медалями.

Примечания 

Выпускники Казахского сельскохозяйственного института‎
Первые секретари Чимкентского обкома КП Казахстана
Доктора сельскохозяйственных наук
Профессора
Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва